Komisja Trójstronna (ang. Trilateral Commission) – prywatna, pozarządowa organizacja prywatnych osób z Europy, Japonii i Północnej Ameryki
 Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych – polska instytucja dialogu społecznego